Il singolare del torneo di tennis Austin Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Michael Russell 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Bob Bryan (semifinali)
 Michel Kratochvil (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)

 Marcos Ondruska (primo turno)
 Xavier Malisse (secondo turno)
 Dejan Petrović (primo turno)
 Cristiano Caratti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2000